Денисенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Денисенки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Денисенки — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Денисенки — деревня в Балезинском районе Удмуртии, упразднена в 2004 г.